een van een tweetal gemeentes in Frankrijk:
Serrières (Ardèche)
Serrières (Saône-et-Loire)
een wijk van Neuchâtel (Zwitserland), zie Serrières (Neuchâtel)

Andere Franse gemeenten zijn:
Serrières-de-Briord, Ain
Serrières-en-Chautagne,  Savoie
Serrières-sur-Ain, Ain